Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation — рабочий бюллетень о пернатых хищниках Восточной Европы и Северной Азии (ISSN 1814-0076 (Print), ISSN 1814-8654 (Online)). Журнал учрежден в 2005 г. межрегиональной благотворительной организацией «Сибирский экологический центр» (Новосибирск, Россия) и научно-исследовательской общественной организацией «Центр полевых исследований» (Н.Новгород, Россия). С 2015 г. издается ООО «Сибэкоцентр». Журнал публикует новости изучения и охраны пернатых хищников, обзоры ресурсов по пернатым хищникам, интервью с учеными, занимающимися вопросами изучения и охраны хищных птиц и сов, статьи и краткие сообщения по всем вопросам изучения и охраны пернатых хищников. Материал публикуется на русском языке с полным переводом (новости, краткие сообщения, обзоры, интервью) или расширенными резюме (статьи) на английском языке.

Тематика журнала 
Основные задачи журнала, поставленные редакцией при его учреждении:
 стать объединяющим фактором для исследователей пернатых хищников
 стимулировать исследователей направлять максимум усилий для решения задач сохранения пернатых хищников и мест их обитания
 стать центром аккумуляции новейшей информации о распространении, динамике численности и биологии пернатых хищников, методиках их изучения и охраны
 влиять на лиц, готовящих и принимающих решения в использовании и охране пернатых хищников.

Журнал является рецензируемым и все статьи проходят процедуру рассмотрения двумя внешними рецензентами, не являющимися членами редколлегии, и редактирование силами редколлегии.

Редколлегия 
Редакторы:
Игорь В. Карякин (Центр полевых исследований, Н.Новгород, Россия).
Эльвира Г. Николенко (Сибирский экологический центр, Новосибирск, Россия).

Редакционная коллегия:
 Сергей В. Бакка, канд. биол. наук (Союз охраны птиц России, Н.Новгород, Россия).
 Тимофей О. Барабашин, канд. биол. наук (Государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону, Россия).
 Сергей А. Букреев, ст. научный сотрудник, канд. биол. наук (ИПЭЭ РАН, Москва, Россия).
 Владимир М. Галушин, акад. РАЕН, проф., д.б.н. (МПГУ, Москва, Россия).
 Игорь Ф. Жимулёв, академик РАН, профессор, доктор биологических наук (Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия).
 Todd Katzner, Ph.D. (Bureau of Land Management, Idaho, USA).
 Роман Д. Лапшин, доцент, канд. биол. наук (Государственный педагогический университет, Н.Новгород, Россия).
 Анатолий С. Левин, доцент, канд. биол. наук (Институт зоологии Министерства образования и науки, Алматы, Казахстан).
 Олег В. Митропольский, профессор, доктор биол. наук (Национальный университет, Ташкент, Узбекистан).
 Michael J. McGrady, Ph.D. (Natural Research, Scotland, UK).
 Юрий С. Равкин, профессор, доктор биол. наук (Лаборатория зоологического мониторинга, Институт систематики и экологии животных СО РАН).
 Алексей С. Паженков, канд. биол. наук (Центр содействия Волго-Уральской экологической сети, Самара, Россия).
 Марк В. Пестов, канд. биол. наук (Экологический центр «Дронт», Н.Новгород, Россия).
 Евгений Р. Потапов, Ph.D (Bryn Athyn College, Pennsylvania, USA).
 Надежда Ю. Киселева, канд. пед. наук (Союз охраны птиц России, Н.Новгород, Россия).
 Илья Э. Смелянский (Сибирский экологический центр, Новосибирск, Россия).
 Анна А. Шестакова, канд. биол. наук (Государственный университет, Н.Новгород, Россия).

Выпуски журнала 
По состоянию на март 2016 г. вышел 31 номера журнала. 
Импакт-фактор РИНЦ 2008 — 0,385 (журнал входит в сотню наиболее цитируемых журналов из 28411).

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала «Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation»

Журналы России по алфавиту
Орнитологические журналы
Журналы на русском языке